Василь Васильович Матієв — український військовик, капітан.

Нагороди 
 Орден Богдана Хмельницького III ступеня (4.08.2017)

Посилання 

Лицарі ордена Богдана Хмельницького III ступеня
Капітани (Україна)